Pierre Weill peut désigner :
 Pierre Weill (1906-1961), réalisateur français ;
 Pierre Weill (1936-), fondateur et ancien président de l'institut de sondages Sofres ;
 Pierre Weill (1951-), journaliste français (Radio-France) ;
 Pierre Weill (1954-), agronome, entrepreneur et chercheur français, auteur d'ouvrages sur l'alimentation et contre l'obésité ;
 Pierre Weill (1955-), journaliste et économiste suisse, auteur du livre Der Milliarden-Deal (Billion Dollar Deal: The Holocaust Money and the Swiss Bank) sur les fonds juifs en déshérence.

Voir aussi 
 Pierre Weil (1924-2008), psychologue, écrivain et éducateur, fondation de la Cité de la Paix au Brésil